Rudolf-Breitscheid-Straße steht für:

 Rudolf-Breitscheid-Straße (Cottbus), Brandenburg
 Rudolf-Breitscheid-Straße (Weimar), Thüringen
 Rudolf-Breitscheid-Straße (Fürth), Bayern
 Rudolf-Breitscheid-Straße (Mirow), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Rudolf-Breitscheid-Straße (Wedel), Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Rudolf-Breitscheid-Straße (Potsdam), Brandenburg
 Rudolf-Breitscheid-Straße (Eberswalde), Landkreis Barnim, Brandenburg
 Rudolf-Breitscheid-Straße (Kaiserslautern), Rheinland-Pfalz
 Rudolf-Breitscheid-Straße (Jena), Thüringen